Мухури (, ) — топоним:
 Мухури / Махвыр () — село в Ткуарчалском районе Абхазии;
 Мухури (Чхороцкуский муниципалитет) — село в Грузии;
 Мухури (Сенакский муниципалитет) — село в Грузии;
 Ганарджиис-Мухури — посёлок в Зугдидском муниципалитете Грузии;